La stagione 2022-2023 dei Philadelphia 76ers è la 77ª stagione della franchigia, la 74ª nella NBA, la 60ª a Filadelfia.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai 76ers spettava una scelta al primo round. Nel secondo round avevano la scelta al 50º posto ai Minnesota Timberwolves - precedentemente posseduta dai Denver Nuggets - e la scelta al 51° ai Golden State Warriors - precedentemente posseduta dai Toronto Raptors. Avrebbero dovuto cedere, poi, anche una scelta del secondo round ai Miami Heat - acquisita dai Nuggets - ma tale scelta è stata annullata dopo che la lega ha scoperto la violazione delle regole di manomissione relative alla "free agency" di Kyle Lowry.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023